Никола́й Алексееви́ч Дени́сов ( - ) — горный , тайный советник, директор Горного Департамента, член Горного Совета

Происхождение 
Уроженец , сын коллежского асессора Денисова Алексея Федоровича, внук Денисова Федора Ивановича, берггешворена в Салаирском крае. Жена, Софья Александровна, дочь горного начальника Алтайских заводов Фрезе Александра Ермолаевича, дочь — Ольга 1868 г.р..

Биография 
 в 1863 году окончил Институт Корпуса горных инженеров первым в выпуске. После окончания ИКГИ служил на Алтае.
 в 1869 г. — коллежский асессор
 в 1871 г. — помощник управляющего Сузунским заводом.
 в 1873 г. — помощник управляющего химической частью на Санкт-Петербургском монетном дворе в чине надворного советника
 с 1875 г. — столоначальник в Горном Департаменте
 с 1880 г. — старший столоначальник в Горном Департаменте
 с 1881 г. — начальник Инспекторского отделения ГД
 с 1886 г. — помощник Главного начальника Уральских заводов
 с 1888 г. — начальник Томского горного управления
 в 1896—1900 гг. — директор Горного Департамента Министерства земледелия и государственных имуществ
 с 1896 г. — тайный советник, член Горного Совета — высшего горного учреждения, председатель Горного Ученого Комитета (ГУК), автор публикаций в «Горном Журнале».

Труды 
 Денисов Н. А. О частной золотопромышленности в Западной Сибири. — «Горный журнал», СПб., 1891. Т. IY, кн. 12, с. 513—536.

Примечания

Литература 
 Иосса Н. А. Николай Алексеевич Денисов (некролог). Горный Журнал, 1908, т. 1, № 3
 Карпинский А. П. Н. А. Денисов (некролог). — Записки Императорского Минералогического Общества, 1908, т.46; С-65; С-71.
 Адрес-календарь: Общий штат Российской империи (АК-1875); (АК-1880);(АК-1903).
 Отчет помощника начальника Томского горного управления инженера В. Реутовского директору Горного департамента Министерства земледелия и государственных имуществ Н. А. Денисову о командировке в Южную Африку. 1898 г. (Россия и Африка: Документы и материалы, XVIII в. — 1960 г.: В 2 т. / РАН. Ин-т всеобщ. истории. Центр афр. исслед. — М., 1999. — Т. 1: XVIII в. — 1917 г.)
 Заблоцкий Е. М. Деятели горной службы дореволюционной России. Краткий биографический словарь. СПб.: «Гуманистика», 2004
 Российский государственный исторический архив в Петербурге. Арх.:37-45-1175(1863 г.); 37-48-2762-?; 37-74-97; 468-23-172(1864 г.),183(1868 г.).

Ссылки 
 Российское минералогическое общество. Почетные члены РМО
 Личный состав учреждений монетного ведомства дореволюционной России. Биографические материалы

Горные инженеры Российской империи
Тайные советники
Публицисты Российской империи